YHD steht für:
 Flughafen Dryden (IATA-Code), Flughafen von Dryden (Ontario), Kenora District, Ontario

yhd steht für:
 Judäo-irakisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät von Judäo-Arabisch

Abkürzung